Cuculea se poate referi la următoarele localități:

în România
Cuculeasa, Buzău

în Ucraina
Cuculea, Pișceanka